Cerrillos oder Los Cerrillos ist die namentliche Bezeichnung von:

 Cerrillos (Argentinien), Ort in der Provinz Salta, Argentinien
 Departamento Cerrillos, Verwaltungseinheit der Provinz Salta, Argentinien
 Los Cerrillos (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Cerrillos (Sur Lípez), Ort in der Provinz Sur Lípez, Bolivien
 Cerrillos (Chile), Kommune in der Hauptstadt Santiago, Chile
 Cerrillos (Uruguay), Ort im Departamento Canelones, Uruguay
 Los Cerrillos (New Mexico), Census-Designated Place (CDP) im Bundesstaat New Mexico, USA